

Річне сільське поселення — сільське поселення, Кумьонський район, Кіровська область
 Річне сільське поселення — сільське поселення, Опарінський район, Кіровська область